ППО — аббревиатура, может означать:

 ППО — патрон правоохранительных органов, разновидность советских/российских патронов 9×18 мм ПМ (на донце гильзы наносится маркировка «ППО»).
 ППО — промежуточное программное обеспечение.
 ППО — прикладное программное обеспечение.
 ППО — привод постоянных оборотов.
 ППО — противопожарное оборудование.
 ППО — первичная профсоюзная организация.